Milan Milovanović (1874–1942) – serbski generał, minister wojny i szef sztabu generalnego Królestwa Jugosławii
 Milan Milovanović (1876–1946) – serbski malarz
 Milan Milovanović (ur. 1991) – serbski koszykarz